Bartosz Bednorz –  pallavolista polacco
 Georg Bednorz – fisico tedesco
 Herbert Bednorz – vescovo cattolico polacco
 Robert Bednorz – artista e docente universitario tedesco